Almășan ist der Familienname folgender Personen:

 Bujor Almășan (1924–1998), rumänischer Politiker (PCR)
 Ioan Almășan (* 1962), rumänischer Fußballtorhüter und -trainer